en Allemagne
 Johannesberg (Bavière), une commune d'Allemagne
 quartier de Friedland
 quartier Johannesberg (Fulda), où se trouvent le prieuré de Johannesberg et le château de Johannesberg
 quartier Johannesberg (Bad Hersfeld)

 en Autriche
 une montagne d'Harmannstein

 en Pologne, le nom allemand de
 Janowa Góra

 en Tchéquie, le nom allemand de
 Janov nad Nisou
 Château Jánský Vrch

 en Slovaquie, le nom allemand de
 Kremnické Bane

Voir aussi:
 Johannisberg